Александр Полунин: Полунин, Александр Андреевич (род. 1997) — российский хоккеист.
 Полунин, Александр Иванович (1921—2005) — лётчик, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.